

Sigle 
 Fimleikafélag Hafnarfjörðar – società polisportiva islandese, nota principalmente per la squadra di calcio

Codici 
 FH – codice vettore IATA di Futura International Airways

Altro 
 Volvo FH – autocarro e trattore stradale prodotto da Volvo Trucks.